Dieser Artikel enthält die Kader der Copa América 2007 in Venezuela. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Copa América 2007/Spiele.

Gruppe A

Venezuela 
Gastgeber Venezuela überstand seine Vorrundengruppe nach Remis gegen Bolivien und Uruguay sowie einem 2:0-Sieg gegen Peru als Erster. Im Viertelfinale schied man dann aber nach einem 1:4 gegen Uruguay aus.

Peru 
Ein 3:0-Auftakterfolg gegen Uruguay war wesentlich für Perus Einzug in die K. o.-Runde als Gruppenzweiter, auch wenn man danach noch 0:2 gegen Venezuela verlor und 2:2 gegen Bolivien spielte. Im Viertelfinale mussten sich die Peruaner Argentinien mit 0:4 geschlagen geben.

Uruguay 
Uruguay beendete die das Turnier als Vierter. Die Mannschaft um Trainer Óscar Tabárez überstand die Vorrunde dank eines Sieges gegen Bolivien und eines Unentschiedens gegen Venezuela. Damit erreichten sie als zweitbester Dritter das Viertelfinale. Hier traf Uruguay erneut auf Gastgeber Venezuela, welches sie dieses Mal besiegten. Im Halbfinale unterlagen sie dem fünfmaligen Weltmeister Brasilien im Elfmeterschießen. In der regulären Spielzeit hatten sie zweimal einen Rückstand ausgeglichen. Pablo García hatte im Elfmeterschießen die Chance das Team ins Finale zu schießen, traf aber nur den Pfosten. Im Spiel um Platz 3 unterlag man Mexiko trotz Führung. Der Schiedsrichter ahndete einen Stoß von Diego Lugano im Strafraum mit der Roten Karte und einem Strafstoß, welcher verwandelt wurde und das Spiel zugunsten der nun in Überzahl spielenden Nordamerikaner kippte.
Bis auf Ersatztorhüter Juan Guillermo Castillo kam jeder der 22 Spieler zum Einsatz. Bester Torschütze im uruguayischen Team war Diego Forlán mit drei Treffern.

Bolivien 
Nach zwei Unentschieden sowie einer 0:1-Niederlage gegen Uruguay schied Bolivien bereits nach der Vorrunde als Gruppenletzter aus.

Gruppe B

Brasilien 
Nachdem sich Brasilien im ersten Gruppenspiel noch Mexiko hatte geschlagen geben müssen, erreichte die Mannschaft durch Siege über Chile und Ecuador als Gruppenzweiter die K. o.-Runde. Dort bezwang man Chile mit 6:1, im Halbfinale konnte man sich dann im Elfmeterschießen gegen Uruguay durchsetzen. Der 3:0-Erfolg im Finale über Argentinien besiegelte schließlich den Titelgewinn.

Chile 
Chile überstand die Vorrunde dank eines Sieges zum Auftakt gegen Ecuador und eines Unentschiedens gegen Mexiko. Damit erreichten sie als bester Dritter das Viertelfinale, in dem sie allerdings auf Brasilien trafen, gegen das sie, wie schon in der Gruppe B, deutlich unterlagen.

Ecuador 
Ecuador schied ohne Punktgewinn als 4. und Letzter der Gruppe B bereits in der Vorrunde aus. Allerdings verloren sie jede Begegnung nur mit der knappsten Differenz von einem Tor, wobei sie zum Auftakt gegen Chile bis 10 Minuten vor Schluss noch geführt hatten.

Mexiko

Gruppe C

Argentinien 
Drei Siege aus drei Gruppenspielen sowie ein 4:0 gegen Peru im Viertelfinale und ein 3:0 gegen Mexiko im Halbfinale brachten Argentinien ins Endspiel. Dort musste man sich allerdings den Brasilianern mit 0:3 geschlagen geben.

Paraguay 
Nach der Auftaktsiegen gegen Kolumbien und die USA wurde Paraguay durch ein abschließendes 0:1 gegen Argentinien Gruppenzweiter. Im Viertelfinale war mit einem 0:6 gegen Mexiko Endstation.

Kolumbien 
Der erste Sieg im dritten Gruppenspiel nach zuvor zwei Niederlagen war zu wenig: Kolumbien schied trotz des  1:0 gegen die USA als schlechtester Gruppendritter aus.

USA

Weblinks 
 Turnierseite 2007 bei rsssf.com (engl.)

Kader 2007
Fußball 2007
Kaderliste